Accidentalisme és definit dins la Filosofia com a qualsevol sistema de pensament filosòfic que nega el nexe causal i sosté que els esdeveniments es succeeixen d'un a l'altre a l'atzar. A la metafísica, l'accidentalisme nega la doctrina que tot el que succeeix derivi d'una causa definida. No existeixen les causes, i per això tot succeeix de forma accidental. Aquesta concepció l'empra Charles Sanders Peirce en el seu pensament.

Referències 
 Biografia de Charles Sanders Peirce

Escoles i corrents filosòfics